Iban Zubiaurre – ex calciatore spagnolo, difensore
 Juan Zubiaurre – calciatore spagnolo, difensore
 Mauro Zubiaurre – cestista uruguaiano
 Ramón Zabalo Zubiaurre – calciatore spagnolo, difensore